

Persone 
 John Addison Fordyce (1858-1925) –  dermatologo statunitense

Luoghi

Stati Uniti d'America 
 Fordyce – capoluogo della Contea di Dallas, Arkansas
 Fordyce – villaggio della Contea di Cedar, Nebraska
 Fordyce

Altro 
 Granuli di Fordyce – ghiandole sebacee ipertrofiche
 Malattia di Fox-Fordyce – malattia della pelle